JTG est un sigle qui peut désigner :
 , le principal fournisseur de services de la Jordanie.

JTG peut aussi désigner :
 JTG, un catcheur américain.

Voir aussi 
 JTG Daugherty , une écurie de la  (NASCAR).